В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Стил ():

 округ Стил — штат Миннесота
 округ Стил — штат Северная Дакота